Żleb Grosza – żleb w Grani Hrubego w słowackich Tatrach Wysokich
 Żleb Grosza – żleb na Sławkowskim Szczycie w słowackich Tatrach Wysokich